James Tomkins est un nom pouvant faire référence à:

James Tomkins (c. 1569-1636), homme politique anglais de Leominster
James Tomkins (né en 1965), rameur olympique australien
James Tomkins (né en 1989), footballeur anglais

Voir aussi

Homonymie de personnes